Литви́нов — російське прізвище, яке походить від прізвиська «Литвин», пов'язаним з етнонімом «литвини».

Відомі носії 
 Литвинов Анатолій Васильович (1937—2012) — український майстер художнього слова.
 Литвинов Борис Митрофанович (1921—2011) — український ентомолог.
 Литвинов Борис Олексійович (1954) — колаборант, діяч т. зв. народної ради терористичного угруповання ДНР.
 Литвинов Віктор Євгенович (1937) — радянський футболіст, нападник і півзахисник.
 Литвинов Віктор Іванович (1953—2006) — український художник.
 Литвинов Віталій Васильович (1940—2020) — радянський та український вчений у галузі обчислювальної техніки та програмування.
 
 Литвинов Дмитро Іванович — російський ботанік та геоботанік.
 Литвинов Іван Михайлович (1907—1976) — український вчений та інженер у галузі механіки ґрунтів і фундаментобудівництва, доктор технічних наук, професор.
 Литвинов Іван Олександрович (1975—2014) — український військовий, командир взводу, захисник Донецького аеропорту
 Литвинов Іван Петрович — селянин, депутат Державної думи Російської імперії 2-го скликання.
 Литвинов Леонід Федорович (*1944)— український промисловець і нардеп Партії регіонів.
 Литвинов Максим Максимович — революціонер, радянський дипломат і державний діяч.
 Литвинов Максим Юрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Литвинов Микола Володимирович (1907—1987) — радянський актор, режисер, народний артист РРФСР (1972). Один з провідних радянських майстрів радіомовлення для дітей.
 Литвинов Микола Юхимович (1917—1977) — учасник Другої світової війни. Герой Радянського Союзу (1943)
 Литвинов Олександр Андрійович (1906—1981) — фаготист, педагог.
 Литвинов Олександр Аркадійович — кінорежисер.
 Литвинов Олександр Ісакович (1926—2007) — український диригент, педагог.
 Литвинов Олександр Миколайович (1965) — суддя Конституційного Суду України (2013—2022).
 Литвинов Олександр Михайлович (1970—1999) — український російськомовний поет, композитор, бард, рок-музикант.
 Литвинов Олексій Ігорович — танцюрист.
 Литвинов Олімпій Олімпійович (1905—1990) — український радянський вчений у галузі будівельного виробництва, професор.
 Литвинов Павло Михайлович — російський фізик, педагог, учасник правозахисного руху в СРСР
 Литвинов Сергій Миколайович — український громадянин, політв'язень у Російській Федерації.
 Литвинов Сергій Миколайович — радянський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1988).
 Литвинов Степан Андрійович (1898—1982) — педагог, доктор педагогічних наук, професор.
 Литвинов Федір Олександрович (1912—1989) — український радянський графік.
 Литвинов Федір Павлович (1912—2007) — Герой Радянського Союзу

Див. також 
 Літвінов
 Литвинова
 Литвиненко

Російські прізвища